Humanes Herpesvirus steht für:
 Humanes Herpesvirus 1, siehe Herpes-simplex-Viren
 Humanes Herpesvirus 2, siehe Herpes-simplex-Viren
 Humanes Herpesvirus 3, siehe Varizella-Zoster-Virus
 Humanes Herpesvirus 4, siehe Epstein-Barr-Virus
 Humanes Herpesvirus 5, siehe Humanes Cytomegalievirus
 Humanes Herpesvirus 6, unterteilt in Humanes Herpesvirus 6A und Humanes Herpesvirus 6B
 Humanes Herpesvirus 7
 Humanes Herpesvirus 8

Siehe auch:
 Herpesviridae